An Equine Hero – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
An Equine Hero – cortometraggio del 1912 diretto da Otis Thayer
An Equine Hero – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Pathé Frères